Hemmings est un patronyme porté notamment par :

 Anna Hemmings (née en 1976), kayakiste britannique pratiquant le marathon ;
 David Hemmings (1941-2003), acteur, producteur et réalisateur britannique ;
 Deon Hemmings (née en 1968), athlète jamaïcaine spécialiste du  haies ;
  (né en 1962), joueur de curling québécois ;
 Luke Hemmings (1996), guitariste et chanteur Australien ;
 Paul Hemmings (1963- ), musicien britannique.